Carlota de Mecklenburg-Strelitz (reina del Regne Unit) (1744 - 1818).
 Carlota de Mecklenburg-Strelitz (duquessa de Saxònia-Altenburg) (1769 - 1818).
 Carlota de Mecklenburg-Strelitz (princesa), esposa de Frederic Guillem d'Anhalt.